Cody kan syfta på:

 Cody (TV-serie) – en australiensisk TV-serie

Geografi

USA
 Cody, Florida – ort i Jefferson County, Florida, USA
 Cody, Duluth – en stadsdel i Duluth, Minnesota, USA
 Cody, Nebraska – ort i Nebraska, USA
 Cody, Wyoming – stad i Park County, Wyoming, USA

Personer 
Cody förekommer både som efternamn och förnamn på engelska

Efternamn
Diablo Cody (född 1978), amerikansk manusförfattare
Harry Cody, kanadensisk skridskoåkare
Liza Cody (född 1944), brittisk författare
 William Frederick Cody (1846–1917), en legendomspunnen amerikansk soldat, buffeljägare och artist, se Buffalo Bill

Förnamn
Cody Almond (född 1989), kanadensisk-schweizisk ishockeyspelare
Cody Bass (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Bellinger (född 1995), amerikansk basebollspelare
Cody Cameron (född 1970), amerikansk röstskådespelare
Cody Ceci (född 1993), kanadensisk ishockeyspelare
Kodie Curran (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Eakin (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Franson (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Gakpo (född 1999), holländsk fotbollsspelare
Cody Garbrandt (född 1991), amerikansk mixed kampsportare
Cody Glass (född 1999), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Goloubef (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Hodgson (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Linley (född 1989), amerikansk skådespelare
Cody McCormick (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare
Cody McLeod (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
Cody Rhodes (född 1985), amerikansk professionell brottare
Cody Simpson (född 1997), australiensisk sångare
Kodi Smit-McPhee (född 1996), australiensisk skådespelare
Cody Stamann (född 1989), amerikansk MMA-utövare

Musik 
 Come on Die Young – (CODY), ett album av Mogwai